Toto je úplný seznam objektů v Messierově katalogu.

Poznámky

Externí odkazy 
 

 
Messierův katalog

nn:Messierkatalogen#Lista over messierobjekt